Copiphora är ett släkte av insekter. Copiphora ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

Vårtbitare
Copiphora